Фабара (, , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон-Каспе. Занимает площадь 101,6 км². Население — 1255 человек (на 2010 год). Расстояние — 127 км до административного центра провинции.

Здесь находится построенный во II веке античный мавзолей.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ficha de Fabara en CAI Aragón
 Alojamiento en Fabara

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы